Varro ist das Cognomen folgender Personen:
 Gaius Terentius Varro, römischer Konsul 216 v. Chr.
 Aulus Terentius Varro (Prätor), römischer Prätor 184 v. Chr.
 Aulus Terentius Varro (Gesandter), römischer Kommissar in Griechenland 146 v. Chr.
 Aulus Terentius Varro Murena († 24 v. Chr.), römischer General und Politiker
 Marcus Terentius Varro (116–27 v. Chr.), römischer Polyhistor und Schriftsteller
 Marcus Terentius Varro Lucullus (116 v. Chr.–56 v. Chr.), römischer Politiker und Feldherr
 Gaius Visellius Varro (Ädil), Vetter Ciceros und römischer Jurist
 Publius Terentius Varro (82–35 v. Chr.), römischer Dichter
 Gaius Visellius Varro (Suffektkonsul), Suffektkonsul 12 n. Chr.
 Lucius Visellius Varro, Konsul 24 n. Chr.
 Publius Tullius Varro, römischer Politiker und Senator, Suffektkonsul 127 n. Chr.

Varro ist der Familienname folgender Personen:
 Johnny Varro (* 1930), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Michel Varro (um 1542–1586), Physiker und Jurist in Genf

Siehe auch:
 Varo